La saison 1989 du Championnat du Danemark de football était la  du championnat de première division au Danemark. Les 14 meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'un poule unique où chaque formation rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Les 2 derniers du classement en fin de saison sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de deuxième division.

C'est l'OB Odense qui remporte la compétition en terminant en tête de la poule. C'est le  de champion du Danemark de l'histoire du club.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Danemark de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Résultats complets : classement et tableau des scores

Championnat du Danemark de football
Danemark
1989 au Danemark